Hovden (Bø), een plaats in de Noorse gemeente Bø.
Hovden (Setesdal), een plaats in de Noorse gemeente Bykle
Hovden (Flora), een eiland in de Noorse provincie Sogn og Fjordane